A prova do dual moguls feminino do Campeonato Mundial de Esqui Estilo Livre de 2015 foi disputada no dia 19 de janeiro em Kreischberg na Áustria.  Participaram 35 atletas de  17 nacionalidades.

Medalhistas

Resultados

Qualificação
35 esquiadoras participaram do processo qualificatório. As 16 melhores avançaram para a fase eliminatória.

Eliminatória 
As 16 melhores qualificadas participaram da fase eliminatória no dia 19 de janeiro.

Ligações externas 
	
 Site da Federação Internacional de Esqui

	
Campeonato Mundial de Esqui Estilo Livre de 2015